Bättig ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Bättig (* 1966), Schweizer Diplomat
 Josef Bättig, Gründer der ehemaligen Bättig AG (Stahlrohrmöbel), Schweiz
 Roland Bättig (* 1979), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:
 Battig